Hold steht für:

 Hold (Einheit), ein ungarisches Flächenmaß
 Hold (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Weiler in der Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Hold ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Hold (* 1962), deutscher Richter und Fernsehdarsteller
 Alexander Hold-Ferneck (1875–1955), österreichischer Völkerrechtler, Rektor der Universität Wien
 Andrea Hold-Ferneck (* 1963), deutsche Fotografin
 Anton Hold (* 1937), österreichischer Tischtennisspieler
 Carl Hold (1871–1946), deutscher Industriemanager und Politiker
 Christoph Wilhelm Hold (1825–1914), Bürgermeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Ernst Hold (18./19. Jh.), deutscher Kinder- und Jugendbuchautor
 Franz Hold (1805–1872), österreichischer Industrieller und Brauereibesitzer
 Hans Hold (1826–1910), Schweizer Politiker (FDP) und Brigadier
 Hermann Hold (* 1949), österreichischer Kirchenhistoriker
 Luzius Hold (1778–1852), Schweizer Pädagoge
 Marianne Hold (1933–1994), deutsche Schauspielerin 
 Oscar Hold (1918–2005), englischer Fußballspieler und -trainer
 Siegfried Hold (1931–2003), deutscher Kameramann
 Tobias Balthasar Hold (um 1660–1721), deutscher Bürgermeister von Temeswar 

HOLD steht als Abkürzung für:
 Call Hold in der Telekommunikation, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze) #Halten, Rückfrage, Makeln (HOLD)
 Oldenburg (Oldenburg) Hauptbahnhof (nach DS 100)

Siehe auch:
 Holt
 Holth

Abkürzung